Pectunculina är ett släkte av musslor. Pectunculina ingår i familjen Limopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Pectunculina